A Ben 10-sorozatokban előforduló idegen lények listája.

Az első 10 idegen

Csupakéz/Csupakar (Fourarms) 
Csupakar egy Tetramand (tetra görögül négyet jelent, mand a latin manus kéz szóból ered) a Khoros-ról. Ez a bolygó hajdanán civilizált volt, de lassú hanyatlás után egy sivatagos, erőszakos lények lakta hellyé vált, ahol csak a legerősebb maradhat életben. Ennélfogva, a Tetramandoknak sűrű és nagyon erős izomzatuk van, bőrük igen vastag, szinte bárminek ellenáll. Hatalmas ugrásokra képesek erős lábizmaik miatt. A maga négyméteres magasságával, négy kezével és négy szemével, Csupakéz igazi cséphadaró. Olyan erős, hogy képes földrengéseket vagy lökéshullámokat létrehozni ha erősen összeüti a kezeit. Hátránya éppen nagyságából fakad. A kisebb és fürgébb ellenfelekkel szemben alulmarad lomhasága és lassú gondolkodása miatt.Ben gyakran ölti magára ezt az alakot, szereti erővel megoldani a helyzetet.Eredeti neve Fourarms, aminek jelentése „Négykar”.

Gyémántfej (Diamondhead) 
Gyémántfej egy Petrosapien (a Petro jelentése kő, míg a Sapien-é intelligens élőlény; a Petrosapien intelligens követ jelent), Petropiából (Görög mozaikszó, a petro, és a topos szavakból, jelentése "Kőhely"). Testét a gyémántnál is erősebb, kristályos bőr fedi. Ez szinte bármilyen támadásnak ellenáll, a lő, vagy sugárfegyverek esetében prizmaként is használható. Gyémántfejnek hatalmában áll manipulálni a testét alkotó kristályokat, így majdnem minden sérülésből pillanatok alatt regenerálódik. Kezéből ki tud lőni tűhegyes lövedékeket. Karjából különböző szúrófegyvereket tud kialakítani. Ezenfelül a testén kívül is képes kristályokat létrehozni a legváltozatosabb alakban és formában. Gyengesége az erős hanghullámok által keltett rezonancia, ez szétrepesztheti kristályos testét.Magyar neve tükörfordítása az eredeti Diamondhead verziónak.

Meti (Upgrade) 
Meti egy Galvanic Mechomorph, biomechanikus lény (Mecho jelentése "gépi", a morph szó jelentése "egyesülni".) A Galvan B holdról származik, ami a Galvan Prime nevű bolygó körül kering. Egy tudományos kísérlet véletlenszerű eredményeként jött létre ez a faj. Meti a gépek mestere. Ereje abban áll, hogy képes összeolvadni bármilyen géppel és igen magas szintre fejleszteni a berendezés képességeit. Továbbá zöld plazma sugarakat tud kilövellni a szeméből. Amennyire ért a gépekhez annyira nincs hatalma az élő organizmusok felett. Semmilyen élőt nem tud irányítani, még az érző robotokat is nagyon nehezen. Gyenge pontjai a maró hatású anyagok, vegyszerek, savak, lúgok. Ezek hatalmas pusztítást vihetnek végbe érzékeny áramköreikben.Eredeti neve Upgrade, melynek jelentése felfejleszteni.

Lánglovag (Heatblast) 
Ez az idegen a Pyros nevű, Naphoz hasonló csillagon honos. Ennek megfelelően teste lángokból áll és nagyon forró. Lánglovag egy igazi "tűzgyújtó". Képes lángcsóvákat, vagy tűzlabdákat kilövellni a kezeiből. Hatalmában áll repülni is a tűz segítségével. Félelmetes tűztornádókat tud generálni és mivel ő irányítja a tüzet, akár olyan gyorsan el is olthatja, amilyen gyorsan létrehozta azt. Gyengesége a víz, és az olyan vegyületek, melyek eloltják a tüzet. Ha egy Pyronit nedves lesz, elveszti az erejét, vagy akár meg is halhat. Ha Lánglovag testét előveszi a megfázás, ereje megfordul: Havat és jeget tud kilőni.Eredeti neve Heatblast, aminek jelentése Hőrobbanás.

Villámmanó (XLR8)
Ő a kineceleran fajhoz tartozik (szóösszetétel a kinet és az accelerate szavakból, kinet jelentése mozgás, az accelerate szó jelentése gyorsulni.) Külsőre hasonlít egy velociraptorhoz, áramvonalas feje és nagy lábai, valamint hosszú farka és éles, karmos ujjai vannak. Ez az idegen a Kinet bolygón él, ahol minden nagyon felgyorsult ütemben halad. Villámmanó képes a 300 mérföld per órás sebességre is, ezáltal hatalmában áll felszaladni a falakon, vagy nem szilárd talajon (pl. vízen) is futni. Forgószeleket is létre tud hozni, ha körbe-körbe rohan. Fő ereje fürgeségében rejlik, ezzel ellensúlyozza viszonylagos fizikai gyengeségét. Gyors reflexei és kifinomult idegrendszere is segítik a harcban. Gyenge pontja az elektromágneses hullámok, ezek megzavarják finom idegrendszerét. Másik nagy probléma lehet, ha a lába nem éri a földet, mert akkor pörögni kezd a levegőben.Eredeti neve XLR8, ami az accelerate (gyorsulni) szóból lett kialakítva.

Ragacska (Gray Matter) 
Egy 5 hüvelyk magas idegen, a Galvan Prime nevű bolygóról. Mérete révén szinte bármilyen gépbe be tud mászni és belülről megjavíthatja, vagy tönkreteheti azt. Amilyen kicsi, annyira intelligens, kreatív és találékony. Azmuth aki az Omnitrixet készítette, szintén Ragacska fajtájából való. 

Bár nincs bizonyítva, -és nem is valószínű- lehet, hogy Azmuth DNS-ét használja az Omnitrix átalakuláskor. Ragadós végtagjai lehetővé teszik számára, hogy akár függőleges felületen is mozoghasson. Bár hatalmas intelligenciája sokszor kamatoztatható, a harcban mégsem vethető be, mert fizikailag ő a leggyengébb űrlény. Könnyen rátaposhatnak, vagy összezúzhatják, parányi mérete miatt.Ragacska a véletlenszerű átalakulások egyik fő célpontja.Eredeti neve Gray Matter, ami magyarul szürkeállományt jelent.

Reppencs 
Ez a rovarszerű idegen a Lepidopterra esőerdő-bolygóról származik (a Lepidodterra szó jelentése pillangó, lepke). Rendelkezik a repülés képességével, fantasztikus mutatványokra képes a levegőben. Négy, kocsányon lógó szeme segítségével hatalmas területet lát át. Ragadós nyálkát tud kilövellni a szájából és a szemeiből. Ez a nyálka intenzív hőhatásra robbanékonnyá válik. Mint minden rovar, így Reppencs is elbírja súlyának többszörösét. Viszont, ha víz éri a szárnyait, röpképtelenné válik, és úszni sem tud. Reppencsnek ezenfelül nagyon penetráns szaga van.Eredeti neve Stinkfly, minek jelentése tükörfordításban Büdöslégy.

Szellem 
A legijesztőbb űrlény mind közül, egy ectonurit, Anur Phaetos sötét világából származik. Szürke testén csak egy szem található, bár azt testének bármely pontjára el tudja juttatni. Szabadon tudja változtatni a protoplazmáját, így át tud menni mindenféle szilárd tömegen, vagy akár láthatatlanná is válhat, ha a helyzet úgy kívánja. Képes továbbá ideiglenesen birtokba venni más élőlények testét is. Szellem mellkasában hat, fekete-fehér csáp található, melyek főleg elrettentésre szolgálnak, bár kisebb tárgyakat meg tud fogni velük. Ben nem szívesen ölti magára ezt az alakot, mert kellemetlenül érzi magát benne. Mint kiderült, ezt az érzést az okozta, hogy a Szellem öntudata végig jelen volt, abban a kis DNS-ben is. Mikor kiszabadult az omnitrix-ből felfedte igazi valóját. Rémes, fordított koponyáján egy fekete szemével, éles, karmos ujjaival, helyenként kilógó csontjaival és a mellkasából kígyózó csápokkal igazán félelmetessé vált. Mivel szétszaggatta a testét körülvevő második bőrt, nem volt többé immunis a napfényre. A napfényt ugyanis ki nem állhatja, mert kárt tesz a szervezetében, vagy meg is ölheti. Minél sötétebb van, a Szellem annál erősebb. Ilyenkor energia nyalábokat is ki tud lőni a csápjai közül.Eredeti neve Ghostfreak, ami tükörfordításban annyit tesz, Szellemkorcs.

Vadorzó 
Vadorzó a Vulpin bolygón honos. Ez az égitest a galaxis szemétlerakójává vált, élővilágát kiirtották az erős radioaktív hulladékok. Csak igen kevés létforma tudott életben maradni, ilyen szélsőséges környezetben. ezek egyike a vulpimancer (Vulpin rókát jelent, a -mancer utótag pedig varázslót). Bár szeme nincs, többi érzékszerve hihetetlenül fejlett, s a nyakán lévő kopoltyú-szerű nyílások segítségével képes hőképet alkotni az agyában. Erős fizikuma páratlan atlétikai képességekkel ruházza fel. A hátán lévő tüskék tetszés szerint kilőhetőek. Vadorzó nem képes azonban a beszédre, csak hörgésekkel, nyögésekkel és vonításokkal tud kommunikálni. Gyengesége, hogy a gyors mozgásokat képtelen nyomon követni, nagy hőhatásra pedig érzékszervei megzavarodnak.Eredeti neve Wildmutt, jelentése tükörfordításban, Vadkorcs.

Penge 
Penge a Pisccis Volann nevű bolygóról származik (Pisces latinul halakat jelent). Penge igazán vízben érzi otthon magát, képességi közt szerepel a víz alatti légzés és a kiváló úszótehetség. Hatalmas, erős állkapcsa veszedelmes fegyvernek bizonyul, szinte bármit át tud harapni. Bár lényegében vízi élőlény, rövidebb időre a szárazföldön is bevethető. Azonban gyorsan kiszárad, ezért mindig vízközelben kell maradnia. A fejéből egy kocsány nő ki, melynek végén egy foszforeszkáló gömb van, ez sötétben látható igazán.Eredeti neve Ripjaws, ami a rip (tép/szakít) és a jaws (állkapocs) szóösszetételből jön létre.

Új idegenek

Frász  
Egy nagyon erős tigris, aki dühösnek látszik mindig, mikor átváltozik.

Óriásszaurusz   
Óriásszaurusz egy dinoszaurusz, aki lökéshullámokat tud létrehozni a nagy, erős farkával.

Shock Rock 
Shock Rock egy "Fulmini", akinek teste nagyrészt elektromosságból áll, és kezét képes bármilyen fegyverré átalakítani. A Ben 10 (2016) Benvázió című részben a "Fulminik" ura egy bizonyos Nagy Szikra.

További idegenek

Ágyúgolyó 
Ennek az idegennek az eredete nem egészen tisztázott. Az egyik teória szerint, Vadorzó bolygójáról, a Vulpinról származik, ebben az esetben a faj neve Vulpinic Tortugan. Mivel a sorozatban azonban Ágyúgolyó megnevezése Aruburian Pelarota, anyabolygója pedig az Aruburia, inkább ez utóbbi tűnik valószínűnek. Maga a lény igen termetes jószág, széles, vaskos teste képes egy hatalmas labdává összegömbölyödni. E golyó külső váza rendkívül ellenálló, szinte bármilyen fegyver, vagy vegyszer hatástalan vele szemben. Ez a burok olyan erős, hogy ellenáll a légkörbe való belépés során keletkező súrlódásnak is. Összegömbölyödött állapotában is van belül hely legalább két utasnak, akik úgyszintén sértetlenek maradnak, bármilyen külső behatás esetén is. Ez tulajdonképpen ki is meríti Ágyúgolyó képességeinek listáját. Mivel ez az idegen ilyen hatalmas, mozgása nehézkes és bizonytalan. Magas súlypontja miatt könnyen eldőlhet bármelyik irányba.

Ágyúgolyó az első olyan idegen alak, aki véletlenszerű átalakulás következtében vált elérhetővé. Bár Ben kezdetben nem szívlelte ezt a formát, a későbbiekben mégis sokszor magára öltötte Ágyúgolyó alakját és nagyjából megtanulta használni képességeit is. Szinte bizonyos, hogy ez a faj, ha nem is teljesen, de majdnem kihalt, a Nagy Ciha ugyanis elpusztította a pelaroták szülőbolygóját, nem sokkal azelőtt, hogy Ben szert tett erre az idegenre.

Eredeti neve Cannonbolt, ami tükörfordításban azt jelenti, Ágyúvillám.

Venyige 
Ez növény alapú idegen, nevezetesen a Flourana (szóösszetétel a flóra és a fauna szavakból) a Flors Verdance dzsungelbolygóról származik, bár megvetette a lábát más égitesteken is, például a Xenon-on. Képességei igen sokoldalúak. Meg tudja növeszteni bármelyik végtagját, hogy segítségükkel körbefonjon dolgokat. Mivel ilyen nyúlékony, teste igen strapabíró. A hátán termő magok, robbanékonyak, vagy füstbombaként is bevethetőek. Fejét egy, a vénusz légycsapója növényhez hasonlító, tüskés képződmény veszi körül, ami tetszés szerint összezárható. Ez igen hatékonyan védi a fejet, mikor Venyigének éppen a föld alatt kell másznia. Mikor így összezárja ezt a szájat a feje körül, akkor sincs gondban, mivel a flouranáknak három látószervük van, egy a fejükön, egy-egy a két vállukon. Hasonlóan bármely más növényhez, Venyige gyenge pontját is a szélsőséges hőmérsékletek, a tűz és a fagy jelentik.Ez a második idegen alak, mely véletlenszerű átalakulással vált elérhetővé.Eredeti neve Wildvine, ami vadszőlőt jelent.

Benfarkas 
Ez az első olyan idegen alak, melynek DNS-ét az omnitrix kívülről gyűjtötte be. Mikor Ben a Yenaldooshi-val harcolt, az megkarmolta az órát, így került be DNS-e az állományba. Benfarkas a Loboan fajhoz tartozik (lobo latinul farkast jelent), melynek szülőbolygója a Luna Lobo. Vadorzóhoz hasonlóan, e lény képességei is igen atletikusak. Erős lábizmainak köszönhetően, Benfarkas is hatalmas ugrásokat tud produkálni. Vadorzóval ellentétben azonban, ő rendelkezik a látás képességével, mely igen éles és tiszta, viszont színtelen. Hallása, szaglása és ízérzékelése egyedülálló. Legbámulatosabb képessége viszont az, hogy képes dobhártyarepesztő hanghullámokat kibocsátani a négyfelé nyitható száján. Mivel ezidáig Ben csak egyszer bújt Benfarkas bőrébe, keveset tudunk eme idegen gyengeségeiről.Eredeti neve Benwolf, magyar jelentése tükörfordítása az eredetinek.

Benmúmia 
A faja Thep Khufan.Az Anur Khufos bolygóról származik. Az omnitrix szintén kívülről gyűjtötte be a DNS-ét. Benmúmia képességei nagyjából megegyeznek Venyigéjével: A kezein lévő szalagok segítségével bármit körbe tud tekerni, és e szalagok a levegőben is tudnak menetirányt módosítani, nem úgy mint Venyige csápjai. A múmia teste hihetetlenül könnyű, és szinte bármilyen sérülésből másodpercek alatt képes regenerálódni. Gyenge pontjai még szintén nem ismeretesek.Eredeti neve Benmummy, a magyar ennek a tükörfordítása.

Benviktor 
Talán ez az egyik legérdekesebb idegen mind közül. Eredete Transylian. Bolygója Anur Transylian.Külsőre nagyon hasonlít Dr. Frankenstein szörnyére, inkább robotikus, mint élő. A hátából kinyúló, két elektromos cella segítségével képes intenzív elektromos lökéseket létrehozni. Teste elektromagnetikus, ellenáll a vákuummnak, és nagy fizikai erővel rendelkezik. Gyengeségei nem ismertek.Eredeti neve szintén Benvictor, bár Ben maga nem nevezte még el, a nevet a rajzfilm készítői ötölték ki.

Böffencs 
Ezt az alakot Xylene tette elérhetővé Ben számára. A gourmand fajhoz tartozik, bolygója pedig a Peptos XI. (utalás a pepszin nevű emésztőnedvre). A kis, zöld idegen képessége nem mindennapi: mindent felfal. Négy, nyúlós és hosszú nyelvének, valamint rendkívül erős gyomornedveinek köszönhetően Böffencs, szinte bármit meg tud emészteni, bár ez alól a pizza biztosan kivétel. Ha eszik, lézeres köpeteket tud képezni, melyek igen pusztító hatásúak. Ha viszont nem jut emészthető dologhoz, képessége hasznavehetetlen, fizikailag pedig nem elég erős egy csatához.Eredeti neve Upchuck.

Detto 
Dettóról szintén kevés információnk van. Nem tudjuk milyen fajhoz tartozik és melyik bolygón honos. Képességeit viszont ismerjük. Ez pedig nem más, mint a sokszorozódás. Ez az idegen korlátlan mennyiségben képes reprodukálni magát, ezáltal létrehozván önállóan gondolkodó és tevékenykedő klónokat. A nagyszámú osztódásnak azonban nincs sok értelme, mert minden osztódásnál megfeleződik a lény ereje. Detto csakis létszámbeli fölényre alapozhat a harcban, fizikailag ugyanis elég gyenge. További problémát jelent, hogy amit az egyik klón érez, azt érzi az összes többi is, így tehát ha az egyik elpusztul, elpusztul mind. A klónok éppen olyan gyorsan újra egyesülhetnek eggyé, mint amilyen gyorsan létrehozták őket. Viszont ha nincs minden klón együtt, akkor Ben Detto alakjában ragad, amíg a klónok újra nem egyesülhetnek.Eredeti neve Dittó.

Óriás 
Az Omnitrix titka című Ben 10-moziban tűnik fel ez az idegen. Az Omnitrix feltalálója, Azmuth teszi elérhetővé Ben számára. Ez a lény a méretével tarol, 150 láb magas, felhőkarcolónyi magasságával szinte elpusztíthatatlan. Eszméletlen erejű ütésekre, rúgásokra, taposásokra és hajításokra képes. Méretéhez viszonyítva azonban nem tűnik annyira ellenállónak, például Vilgax fájdalmat okozott neki, mikor belemart hegyes karmaival a kezébe.Gyengesége: A fején található taréj érzékenysége.Származás: ismeretlen.Faj: to'kustar.Magasság: 150 láb.Eredeti neve Way Big.

Csupaszem 
Ennek az idegennek rengeteg szeme van. Ezekből képes zöld energiasugarakat lövellni. Szinte az egész testén megtalálhatóak ezek a kisebb-nagyobb szemek. A mellkasán lévő szeme a legnagyobb, ez képes a legerősebb sugarak kilövésére. az összes többi szemét is ebbe az egy, nagy szembe tudja egyesíteni, a legnagyobb erejű sugár érdekében. Ironikus módon a fején nem található egyetlen szem sem, az arcát két nagy, denevérszerű fül tölti ki. Gyengeségei konkrétan még nem ismertek, ám feltételezhető, hogy bármilyen szemet irritáló anyag veszélyes ránézve. A prizmák és tükrök pedig visszaverhetik rá a saját energiasugarait.Faj: Batchen Decor. Bolygója: Bat Shadow.Valószínűleg ez az idegen alak is egy véletlenszerű átalakulás eredménye lehet, de ezt nem tudjuk biztosan.Eredeti neve Eye Guy.

Nagy Fagy 
Egy lepkeszerű lény szárnyát magára tudja tekerni, tud fagyasztani a leheletével és anyagtalanná is tud válni. Eredeti név: Big Chill

Echo Echo 
Egy kis idegen testét kettéválasztó vonallal erős hangsugarakat tud kibocsátani és tud osztódni.

Óriásszaurusz 
Úgy néz, ki mint egy dinoszaurusz csak a feje nem, amikor akar még egyszer olyan nagyra nő meg.

Kromakő 
Gyémántfej fajának a Petrosapiennek egy védelmezője Sugilite. Ő az egyetlen aki a Crystalline fajba tartozik, illetve Kromakő (Angolul Chromastone), aki az ő másolata az Omnitrixben. A Petropia az anyaviláguk, bár egy legenda szerint a Mor' Otesi-ből származnak.

Kromakő egy nagy erejű idegen, aki képes bármilyen energiát elnyelni, és visszalőni azt. Teste lila kövekből áll, olyanokból, ami a Petrosapienekt is felépíti. 

Vilgax egy támadást követően darabokra törte Kromakövet, de Gyémántfej képes volt újjáépíteni, és életben tartani, majd Tetrax hozta elő újra. Kromakő a Ben 10 Idegen Erőben, Ben 10 Végső Idegenekben és a Ben 10 Omniversben is feltűnik.

X-lény 
Az egyik legerősebb lény a Galaxisban. A Forge of Creation világából származik. Bármire képes, uralja az időt. A lény gyengesége, egyben különlegessége, hogy 2 nagyhatalmú „isten” örök vitája miatt X-Lény semmit nem ér. Bellicius a Harag és Serena a sajnáltatás „istene” sohasem jut dűlőre, így addig X-Lény sem csinál semmit. Ha Ben átváltozik az idegenné, akkor lesz meg a 3. személy. Ha ketten egyetértenek egy döntésben, akkor fogja X-Lény megvalósítani azt.

Sugárrája 
Úgy néz ki mint egy rája a víz alatt is úszik, és a felszínen repül a szeméből és a farkából sugarat lövell ki.

Észlény 
Olyan, mint egy rák ki tudja nyitni a Koponyáját és látszik az agya ilyenkor villámot tud szórni, villámot az ollóiból is tud szórni.

Majompók 
Az egész teste olyan, mint egy majomé, csak négy szeme van, négy keze, pókhálót lő a farkából.

Láplövő 
A teste növényből van, képessége az, hogy szuper erős, irányít minden fajta növényt és a kezéből tüzet lő. Képes elvesztett testrészeit újranöveszteni.

Hólyag 
Hólyag teste instabil, de a kis UFO a feje fölött olyanná alakítja, amilyenné akarja, képessége az, hogy sérthetetlen, folyik és savat lő a kezéből.

Bloxx 
Bloxx egy LEGO építőkockákból fölépülő űrgorilla. Képes bármilyen egyszerű, nagyméretű tárggyá, alakulni, nagy formákat fölvenni sérüléseit kijavítani és roppant erőseket ütni.

Feedback 
Magas, vézna, fekete-fehér színű és egy szemű idegen. A fején lévő csápokon és a farka végén lévő aranyszínű konnektordugókkal illetve az ujjai legvégén található aranyszínű csőcsatlakozókkal képes elszívni az ellenség összes elektromos energiáját, és azzal tölteni saját magát. Végül az elszívott energiát hasznosítja, és áramtámadásokkal sújt le az ellenségre.

Shocksqatch 
Ő egy nagy, sárga-fekete-fehér szőrű, szürke bőrű, jetire emlékeztető lény. Rendkívül erős idegen. Képes elképesztő mennyiségű elektromos energiát generálni, majd azzal elektromos villámokat gerjeszt, amiket majd az ellenségeire szór.

Gravattack 
Gravattack tulajdonképpen egy kisbolygó, középpontjában olvadt magmával. Saját gravitációs erejével képes az ellenséget tömegvonzását csökkenteni vagy növelni, így kihívói pihekönnyűvé vagy éppen 100 tonnás monstrummá is válhatnak!

Mennykőcske 
Egy rovarszerű keményfejű idegen akinek az ugrás a legjobb támadása, de meg is tud nőni a testrésze mint Venyigének.

Labdazsizsik 
Egy kis bogár aki labdákat nyom ki magából.

Picuri 
Egy centiméteres, egyszemű és szürke lény. A nanomechiai faj tagja. Egy robot. Képes akár 1 nanométeresre is összehúzódni, repülni és energiavillámokat szórni.

Frász 
Tigrisére emlékeztető mintázatú, farkas-tigris-ember keverék. Rendkívül buta, agresszív és erős lény. Az Appoplexian faj tagja. Karmaival bármit át tud vágni. Viszont, nagyon jól tud mászni

Sarkcsillag 
Kétméteres, sárga-fekete-szürke lény. A biosovortiai faj tagja. Mágneses erejének köszönhetően képes fémeket vonzani és ha szétesik, darabjai újra összeállnak.

Medúza 
Egyméteres, kék-fehér, medúzáéra emlékeztető formájú lény. Az amperi faj tagja. Képes repülni, gyorsan úszni, energiapajzsot létrehozni és elektromos bombákat lőni.

Vizigót 
Embermagas vörös-fekete lény. Az orishai faj tagja. Kőkemény páncélja van, ami megvédi a támadásoktól. Képes vízostort létrehozni.

Búgócsiga 
Embermagas, sárga-zöld teknősbéka. A geochelone aerio faj tagja. Képes repülni és szelet gerjeszteni. Immunis Gwen mannájára.

Karófúró 
Kétméteres, sárga páncélú, ember-egér keverék. A talpaedai faj tagja. Szuper erős és képes alagutat fúrni, földrengést kelteni.

Erőgép 
Vörös, fénylő, radioaktív lény. Szürkés színű kényszerzubbonyt visel, hogy megvédje a körülötte lévőket a radioaktivitástól. A prypiatosian-B faj tagja. Képes lézert lőni és bármit elolvasztani, ha leveszi a kényszerzubbonyt még repülni is. Eredeti neve NRG.

Sarkigyík 
Fagyasztó sugarat lő ki a szájából, képes a falon megtapadni és nagyot ugrani.

Időgép 
Egy robot páncélt viselő idegen időutazó képességekkel.

Gyorsjárat 
Egy kék és fekete színű idegen szuper sebességgel. Erősebb elődjénél, Villámmanónál. Eredeti neve Fasttrack.

Egyszarvú 
Egy orrszarvúbogár-szerű lény. Képessége ugyanolyan mint Böffencsé, csak ő a szarvából lövi a lézert, és csak akkor nyitja ki a száját, amikor eszik.

Kickin' Hawk 
Óriási kakasra hasonlít. Erőteljes nagy rúgásai vannak. Alkarján pengék találhatóak. Erős csőre van.

Astrodactyl 
Hátizsákjának köszönhetően szuper sebességre és villámgyors mozgásra, fényostorával pedig hatalmas csapásokra képes.

Benmúmia 
Ez a lény a kezeit lövi ki, és képes az ellenfelét körbetekerni. Gyengeség: ha megfagyasztják nem tud kitörni. Magasság: 3 méter körül

G-nóm 
Kis goblin-ördög szerű lény. Képessége hogy akármit hipergyorsan tönkretesz, de ugyanolyan gyorsan meg is tudja javítani. Legnagyobb gyengesége, hogy erős kényszere van a zúzásra.

Ujjcsákány 
Zöld bőrű, ogre-szerű idegen, rettegést keltő arccal, melyet vasketrec mögé rejt

Repeszgránát 
A megszálló faj tagja.

Atomix 
Azmuth teszi elérhetővé Ben számára.

Bélklór 
Vegyi anyagokat készít.

Vámpír 
Vámpír szerű idegen, tud repülni és fura irányító eszközt köp, amivel irányítható bármilyen élőlény.

Hal láb 
Egy kék halszerű idegen. A teste csúszós és képes a víz alatt lélegezni.

Jóéjt Lovag 
Egy tündérszerű idegen képes az álmokat irányítani.

Bundakond 
Egy vakondszerű idegen és egy sárga bajusza van. Különleges képessége, hogy bajuszával tud repülni, egyszerűbb tárgyakat formálni vagy akár súlyosabb tárgyakat is megemelni

A Legrosszabb 
Egy sárga duci idegen elpusztíthatatlan de a fájdalmat érzi és nem hatékony a harcban.

Megawatt 
Fő képessége az elektromosság, és az elektromos tárgyak manipulálása.Faja és szülőbolygója eddig ismeretlen, de a gyengeségét már tudjuk: Ha olyan környezetbe kerül ahol semmi nem vezeti az áramot, (pl. ha üvegbe zárják) képességei hasznavehetetlenek.

BEN 10.000
A jövőben, Ben már tízezer különböző űrlénnyé tud átváltozni. Ezek közül néhány olyat is láthatunk amelyek a fiatal Ben számára még nem elérhetőek.

Articquana 

Ő egy hal és gyíkszerű kék idegen, aki a leheletével képes mindent megfagyasztani. Faja, szülőbolygója, gyengeségei még nem ismeretesek.

Köpködő 
Leginkább egy sünhalhoz hasonlító barna űrlény, aki jó nagy adag nyálkát tud kilövellni a szájából. Faja, bolygója, gyengeségei nem ismeretesek.Eredeti neve Spitter, a magyar ennek tükörfordítása.

Megawatt 
A sorozat első évadában már találkozhattunk ezzel a kis idegennel. Fő képessége az elektromosság, és az elektromos tárgyak manipulálása.Faja és szülőbolygója eddig ismeretlen, de a gyengeségét már tudjuk: Ha olyan környezetbe kerül ahol semmi nem vezeti az áramot (pl. ha üvegbe zárják), képességei hasznavehetetlenek.Eredeti neve Buzzshock.

Ideiglenes idegenek

Megfázott idegenek 
A Mellékhatások című részben Ben megfázott, de a megfázása az Omnitrixben lévő idegenekre is hatással volt.

Vadorzó 
Vadorzót érinti talán leginkább ez a vírusfertőzés. Ilyenkor ugyanis megvakul, nem érzékel semmit a külvilágból, képességei hasznavehetetlenek. Ez meg fogja változtatni…

Csupakéz 
Hónaljában zöld mirigyek váladékoznak, ami nagyon büdös tud lenni.

Lánglovag 
A tűz készítése helyett inkább jeget és vizet tud lőni és készíteni.

Mutálódott idegenek 
Ezen űrlény-egyvelegek az omnitrix hibás működése során jöttek létre.
A Dr. Animo és a mutáns sugár című részben lejött az Omnitrix teteje, és ezért Ben egyszerre két idegenné változott mindig át, ám egyik kombináció sem bizonyult hatékonynak.

Reppencskar 
Csupakéz Reppencs testében. A repüléshez túl nehéz és hiányzik belőle Csupakéz ereje is.
Angol neve: Stinkarms.
Faj: Lepidopteran/Tetramand. Bolygója: Lepidopterra/Khoros bolygó.

Gyémántragacs 
Bár sérthetetlen, mint Gyémántfej, adottságait Ragacska méretével nem igen tudja kamatoztatni.
Angol neve: Diamond Matter.
Faj: Petrosapien/Galvan. Bolygója: Galvan Prime/Petropia bolygó.

Lángpenge 
Talán ez a legrosszabb kombináció. Pengének vízre van szüksége az életben maradáshoz, a víz viszont elpusztítja Lánglovagot. Pillanatok alatt kiszárad és tüzet is nehezen tud lőni a kezeiből.(A részhez kapcsolódó Animo által létrehozott idegenek: Denevérlág, Reppencspapa.)

Jegyzetek

Ben 10
Televíziós sorozatok szereplőinek listái